Конференция BIS (BIS сокр. от "Business Information Systems") – международная научная конференция, организованная Экономическим университетом в Познани. 

Конференция объединяет международных исследователей и практиков в области информатики для обсуждения вопросов, связанных с разработкой, внедрением, применением и совершенствованием бизнес-приложений и систем.

Первая конфереция BIS была организована в Познани в 1997 году..

История

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конференции BIS

Научные конференции
Конференции по информатике